Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1995 si concluse con la vittoria della UCLA contro Arkansas.

Ed O'Bannon della UCLA fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East region

Southeast region

Midwest region

West region

Tabellone

East region

West region

Southeast region

Midwest region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Jim Harrick
Vice-allenatori: Lorenzo Romar, Mark Gottfried, Steve Lavin, Greg White
Preparatore atletico: Tony Spino

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1995
Campionato di pallacanestro NCAA Division I